Wilhelm Hammerschmidt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hammerschmidt (Fotograf) († 1869?), deutscher Fotograf
 Wilhelm Hammerschmidt (Politiker) (1859–1924), deutscher Politiker
 Wilhelm Hammerschmidt (Dichter) (1797–1867), luth. Pfarrer, Konsistorialrat und Lieddichter